Váczi Zoltán (1966) élvonalbeli labdarúgó (Békéscsabai Előre, Vasas, Kispest-Honvéd, FTC)
Váczi Zoltán (1960) Kossuth-díjas hangművész